Motocyklowe Grand Prix Argentyny 2014 – trzecia eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 27 kwietnia 2014 na torze Autódromo Termas de Río Hondo w Santiago del Estero.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Przypisy 

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2014
2014 w Argentynie